

Герб Бургенланда

Герб штатутарштадта Айзенштадт

Герб штатутарштадта Руст

Гербы общин политического округа Айзенштадт-Умгебунг

Гербы общин политического округа Гюссинг

Гербы общин политического округа Еннерсдорф

Гербы общин политического округа Маттерсбург

Гербы общин политического округа Нойзидль-ам-Зе

Гербы общин политического округа Оберварт

Гербы общин политического округа Оберпуллендорф

Примечания

Литература 

 Prickler, H. und Prickler, L.: Hoheitszeichen der kroatischen Gemeinden des Burgenlandes; Petschaften, Siegel, Wappen, Gemeindefarben. Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum, Eisenstadt, 1997. ISBN 3-85374-280-7

Б
Гербы
Бургенланд